Ušangi Margijani (* 28. ledna 1994 Gardabani, Gruzie) je gruzínský zápasník–judista a sambista svanského původu.

Sportovní kariéra 
Vyrůstal v obci Udabno v okrese Sagaredžo. Začínal se sambem ve věku 11 let. Připravoval se v Samtrediji v Imereti. Juniorském věku kombinoval zápasení v sambo a judo. V gruzínské seniorské judistické reprezentaci se pohybuje od roku 2014 od roku 2016 ve střední váze do 90 kg.

Ušangi Margijani je pravoruký judista, velmi silný v boji zblízka.

Výsledky

Odkazy

Reference 

 Ušangi Margijani - Ucnauri biograpijisa da geograpijis močidave, sportall.ge 2013

Související články 
 Sport v Gruzii

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Ušangi Margijaniho na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Ušangi Margijaniho na Judobase.org

Gruzínští judisté
Narození v roce 1994
Narození 28. ledna
Žijící lidé
Muži